La Madone des sleepings est le titre de plusieurs œuvres :

 La Madone des sleepings, roman de Maurice Dekobra paru en 1925 :
 La Madone des sleepings (film, 1927), film français muet de Maurice Gleize et Marco de Gastyne, sorti en 1928 ;
 La Madone des sleepings (film, 1955), film français d'Henri Diamant-Berger, sorti en 1955.

Voir aussi 

 La Maldonne des sleepings, roman policier de Tonino Benacquista paru en 1989
 La Matronne des sleepings, parodie dans la série San-Antonio